Takashi Kitano (Sapporo, 4 de outubro de 1982) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei